Сезон 2016—17 Формулы E третий сезон гоночной серии Формула E, турнира для автомобилей с электроприводом, признанный Международной автомобильной федерацией, как высший класс электрических гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Команды и пилоты 
Перед началом сезона произошло несколько командных изменений. Производитель автомобилей Jaguar объявил о своем возвращении в автоспорт в декабре 2015 года в качестве заводской команды впервые с тех пор, как компания вышла из Формулы-1 в конце 2004 года и участвовала в соревнованиях в сотрудничестве с Williams Grand Prix Engineering, с целью расширения своего портфолио электромобилей. Dragon Racing изготовила свой собственный силовой агрегат вместо использования клиентского мотора Venturi в предыдущем сезоне. Команда вступила в техническое партнерство с американской стартап-технологической компанией Faraday Future в июле 2016 года на следующие четыре сезона, с опционом еще на четыре года после истечения срока действующего соглашения. Аналогичным образом, незадолго до начала сезона Andretti объявила о том, что она вступила в двухлетнее техническое партнерство с BMW, что позволило немецкому производителю ознакомиться с серией ввиду их возможного участия в сезоне 2018-19 годов при наличии определенного прогресса Формулы E.

После периода неопределенности директор команды Team Aguri Агури Судзуки объявил, что покидает команду в апреле 2016 года, когда старшие сотрудники вошли в "период консультаций" по поводу будущей смены владельца. За неделю до лондонского еПри 2016 года, китайская публичная акционерная и венчурная компания China Media Capital объявила, что она приобрела Team Aguri и создаст новую структуру, которая заменит существующую структуру Team Aguri. Предприятие было названо Techeetah через несколько недель после официального ухода команды Aguri из Формулы E. Старшие сотрудники команды Aguri, включая директора команды Марка Престона, сохранили свои рабочие места в Techeetah, и автомобили были оснащены клиентским силовым агрегатом Renault. После того, как TRULLI GP были лишены возможности доставки жизненно важных компонентов автомобиля для открытия сезона гонкой сезона в Пекине, и, потерпев неудачу перед гонкой в следующем раунде в Путраджае, команда вышла из серии, что позволило Jaguar войти в чемпионат.

Календарь гонок

Результаты гонок

Положение в чемпионате

Система начисления очков 
Таблица начисления очков выглядит так:

Личный зачёт

Командный зачёт

Ссылки 

 

2016 год в автоспорте
2017 год в автоспорте
Сезоны формульных гонок